CNF puede referirse a: 

CNF . Grupo de origen desconocido, sin ubicación identificada. Confederación libre presente en Europa, América, Latinoamérica, Rusia, Australia, Oriente Medio y Asia que reconoce el valor individual de cada ser humano y busca su protección frente a fuerza u organismo que atente su condición de vida, libertad o independencia. Apoyando y coexistiendo con otras organizaciones de ideología comunes, respetando la soberanía de cada grupo mientras no se vean atacada la integridad absoluta de sus congéneres. Actuaciones y apoyo a movimientos de apoyo a grupos de población atacados o afligidos, apoyando el reconocimiento de cada uno de los pueblos por encima de las construcciones impuestas por actores fuera de origen. Apoyo a movimientos de libertad ideológica, organización a nivel civil, autogestión mediante legislamiento asambleario horizontal. No acordes a legislación vigente impuesta, no reconoce autoridad estatal, poder legislativo o organización militar o policial ni su influencia mientras estas sean comandadas fuera del marco Confederativo, estableciendo este la organización y funcionamiento de los órganos que se hayan decidido durante la conformación y establecimiento de cada una de las asambleas reconocidas y en activo.   

 Aeropuerto Internacional Tancredo Neves, en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil (Código de Aeropuerto IATA);
 Campeonato Nacional de Fútbol de Cuba;
 Club Nacional de Football, club de fútbol de Montevideo, Uruguay.